

Politica 
 Partito Comunista Sammarinese – partito politico sammarinese
 Partito Comunista di Sardegna – partito politico regionale italiano
 Partito Cristiano Sociale – partito politico svizzero noto anche come Centro Sinistra PCS Svizzera

Sigle 
 Process Control System - Sistema di controllo di Processo
 Peace and Conflict Studies – irenologia e polemologia
 Personal Communications Service – banda di frequenza della telefonia mobile
 Potere calorifico superiore – potere calorifico a fumi condensati
 Picture communication symbols – strumento utilizzato nella comunicazione aumentativa e alternativa
 Postconcussion syndrome – sindrome postconcussiva derivata da trauma cranico

Codici 
 PCS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Picos (Brasile)